Марија Шарапова је освојила турнир. У финалу је победила Ану Ивановић резултатом 7:5, 6:3.

Носиоци 
{{columns-list|2|
  Жистин Енен (четвртфинале)
  Светлана Кузњецова (треће коло)
  Јелена Јанковић (полуфинале)
  Ана Ивановић (финале)
  Марија Шарапова (победница)
  Ана Чакветадзе (треће коло)
  Серена Вилијамс (четвртфинале)
  Винус Вилијамс (четвртфинале)
  Данијела Хантухова  (полуфинале)
  Марион Бартоли (прво коло)
  Јелена Дементјева (четврто коло)
  Никол Вајдишова (четврто коло)
  Татјана Головин (друго коло)
  Нађа Петрова (четврто коло)
  Пати Шнидер (друго коло)
  Динара Сафина (прво коло)
  Шахар Пер (треће коло)
  Амели Моресмо (треће коло)
  Сибил Бамер (друго коло)
  Агнеш Савај (прво коло)
  Аљона Бондаренко (друго коло)
  Луција Шафаржова (прво коло)
  Вера Звонарјова (прво коло)
  Ли На (треће коло)
  Франческа Скјавоне (треће коло)
  Викторија Азаренка (треће коло)
  Марија Кириленко (четврто коло)
  Катарина Среботник (треће коло)
  Агњешка Радвањска (четвртфинале)
  Виржини Разано (треће коло)
  Сања Мирза (треће коло)
  Јулија Вакуленко ''(прво коло)
}}

Жреб

Финала

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-team01=  Ј. Дементјева
| RD1-seed01=11
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-team02=  Ц. Обзилер
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-team03=  А. Медина Гаригес
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-team04=  П. Цетковска
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=61
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 
| RD1-team05=  Џ. Мур
| RD1-seed05= WC 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-team06=  Џ. Дити
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07=  Р. Ворачова
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=0
| RD1-team08=  Ш. Пер| RD1-seed08=17
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6
| RD1-team09=  Ј. Вакуленко
| RD1-seed09=32
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=4
| RD1-team10=  Ј. Веснина
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=6
| RD1-team11=  Џ. Крејбас| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12=  Ј-ђ. Чан
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=
| RD1-team13=  Л. Давенпорт
| RD1-seed13=PR
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=7
| RD1-team14=  С. Ерани
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5
| RD1-team15=  Ј. Костанић Тошић
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16=  М. Шарапова| RD1-seed16=5
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= Ј. Дементјева| RD2-seed01=11
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02= { А. Медина Гаригес
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-team03=  Џ. Мур
| RD2-seed03=WC
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04=  Ш. Пер
| RD2-seed04=17
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-team05=  Ј. Веснина
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-team06= Џ. Крејбас
| RD2-seed06= 
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=
| RD2-team07=  Л. Давенпорт
| RD2-seed07=PR
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-team08=  М. Шарапова| RD2-seed08=5
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 
| RD3-team01=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Види још 
 ВТА
 ВТА турнири 2008 — појединачно

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2008.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно